est une expression anglo-saxonne signifiant « le travail italien ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de L'or se barre, film britannique de Peter Collinson sorti en 1969 ;
 , jeu vidéo sorti en 2001, basé sur le film de 1969 ;
 , titre original de Braquage à l'italienne, film américain de F. Gary Gray sorti en 2003, remake du film de 1969 ;
 , titre original de Braquage à l'italienne, jeu vidéo sorti en 2003, basé sur le film de 2003.